Ibiraçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibiraçu (ort), Espírito Santo, 
 Ibiraçu (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar